Internet servis provajderi su firme čija je osnovna delatnost da omoguće povezivanje na Internet. Zahvaljujući razvoju novih tehnologija i otvaranjem novih mogućnosti na tržištu, dolazi i do sve većih zahteva korisnika. Nastanak i razvoj sve različitijih tehnologija igrao je značajnu ulogu u pojavi Interneta. Danas je gotovo nezamislivo živeti bez modernih tehnologija. Za pristup Internetu potrebna je veza sa nekim računarom koji je već povezan na Internet. Upravo na ovome se zasnivaju usluge Internet Servis Provajdera. Izbor Internet Servis Provajdera najčešće zavisi od tipa konekcije koju nudi kao što su kablovski internet, -{Dial-up, ISDN, DSL}-, Wireless itd.

Zakonska regulativa 
Što se tiče internet provajdera u Republici Srbiji postoji propisana zakonska regulativa koja obuhvata sve uslove i obaveze kako provajdera tako i korisnika usluga koje provajderi pružaju. S’obzirom da se delatnost internet provajdera svrstava u delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opštih ovlašćenja, na iste se primenjuje zakon o elektronskim komunikacijama. Prema navedenom zakonu - za davanje javnih ovlašćenja, kontrolu, podsticanje konkurencije elektronskih komunikacionih mreža i usluga, unapređivanju kvaliteta, zaštitu interesa korisnika elektronskih komunikacija i uopšte sprovođenje politike u ovoj oblasti zadužena je Republička agencija za elektronske komunikacije.

Uslovi za pružanje internet usluga 
Da bi mogao da obavlja delatnost elektroskih komunikacija provajder je u obavezi da minimum 15 dana pre otpočinjanja delatnosti podnese odgovarajući obrazac u kome navodi sve relevante informacije o samom provajderu, opis usluga kao i datum početka obavljanja delatnosti. Ako Republička agencija za elektronske komunikacije izda potvrdu provajderu on moze početi sa radom. Ako provajder pored ove obavlja i neku drugu privrednu delatnost u obavezi je da delatnost elektronskih komunikacija preko povezanog pravnog lica.

Veoma važan preduslov koji provajer mora da ispuni da bi uopšte mogao da počne da se bavi ovom delatnošću je da obezbedi privatnost i tajnost podataka korisnika. Ta prava mogu da se naruše isključivo ukoliko nadležni organi iz opravdanog razloga zatraže pristup privatnim informacijama korisnika, jer sumnjaju da se korisnik ponaša na nedozvoljen način kršeći autorska i druga prava.

Obaveze prema Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije 
Ukoliko Agencija zatraži informacije potrebne za potrebe obavljanje poslova koji su u njenoj nadležnosti, provajder je dužan da ih dostavi. 
Zaposleni u Agenciji kao i fizička i pravna lica koje Agencija angažuje dužni su da čuvaju tajnost prikupljenih informacija osim u slučaju javno dostupnih informacija što je regulisano Zakonom o elektronskim komunikacijama.

U slučaju da Agencija obaveže provajdera na pružanje usluga univerzalnog servisa, provajder je dužan da učini javno dostupnim podatke o ponudi navedenih usluga pri čemu Agencija ima pravo da proverava i prilagođava uslove korišćenja, kvalitet i cenu usluga univerzalnog servisa. Pomenuti provajder mora da dostavi Agenciji izveštaj o pružanju usluga univerzalnog servisa u roku koji je propisan članom 57 zakona o elektronskim komunikacijama.

Bezbednost mreže 

Provajder je prema zakonu o elektronskim komunikacijama u obavezi da obezbedi sve tehničke i organizacione mere za prevenciju i minimizaciju mogućih uticaja bezbednosnih incidenata po korisnike. Kao što su zaštite podataka, tajnosti komunikacija i uopšte održavanja integriteta mreže U slučaju da postoji rizik od gore pomenutih incidenata provajder je dužan da o tome obavesti pretplatnike kao i Agenciju (pogotovo u slučaju povrede privatnosti korisnika), koja će o tome prema potrebi obavestiti javnost ili obaveziti provajdera da to učini.

Tajnost elektronskih komunikacija 
Otkrivanje sadržaja komunikacije nije dozvoljeno osim u slučaju:
 Sudske odluke radi sprovođenja krivičnog postupka
 Zaštite bezbednosti Republike Srbije
 Da je pretplatnik dao saglasnost nakon prethodnog obaveštenja o svrsi obrade prema zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

U slučaju da se radi o zakonitom presretanju elektronskih komunikacija od strane nadležnog državnog organa, provajder je u obavezi da o svom trošku obezbedi sve potrebne uslove radi sprovođenja istog. Obaveza zadržavanja podataka o elektronskim komunikacijama i direktnog pristupa istim od strane provajdera važi u slučaju vođenja krivičnog postupka i zaštite javne i nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Pri tome nije dozvoljeno zadržavanje podataka koji otkrivaju sadržaj komunikacije već samo vrsta podataka koje su propisane u okviru zakona o elektronskim komunikacijama. 

Prilikom izvršenja ove obaveze provajder mora da vodi računa o bezbednosti ovih podataka u smislu uništenja/gubitka, neovlašćenog čuvanja, obrade ili pristupa neovlašćenim licima pri čemu nadzor nad provajderom vrši organ nadležan za zaštitu podataka o ličnosti.

Odnos korisnika i provajdera 
Internet Servis Provajder je u obavezi da omogući stalan pristup Internetu, pošto od korisnika primi naknadu za otvaranje korisničkog naloga i naknadu za korišćenje Servisa.

Provajder se obavezuje da otvori korisnički nalog, da obezbedi prostor na hard disku servera, da u roku obavesti korisnika ako dođe do nastanka eventualnih problema na njegovom korisničkom nalogu, da po sklapanju Ugovora sa Korisnikom obezbedi sve tehničke parametre i da svojim ponašanjem ne vrši povredu prava na tajnost podataka.

Obaveze korisnika 
Korisnik se Ugovorom obavezuje da će Provajderu isplatiti odgovarajuću nadoknadu za pružanje usluga i korišćenje servisa, koja je određena Cenovnikom Provajdera. Član 3 Pravilnika o visini naknada za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija. 

Ukoliko Korisnik ne izvrši plaćanje usluga u roku, Provajder ima pravo da mu obustavi korišćenje Servisa do daljnjeg.

Korisnik je dužan da Provajderu dostavi kompletne i ispravne podatke, da čuva svoju korisničku šifru u tajnosti.

Nedozvoljeno ponašanje korisnika 
Veoma je važno da se korisnik Internet usluga ponaša u skladu sa propisima republike Srbije i međunarodnim pravom. Ponašanje korisnika smatra se nedozvoljenim ako se njime vrši krivično delo, povreda autorskog prava, ugrožavaju nečija lična prava, ukoliko se vrši delo nelojalne konkurencije, povreda poslovnih običaja, spam-ovanje putem slanja nezatraženih poruka, ugrožavanje nesmetanog korišćenja servisa, slanje peticija, lančanih pisama, korišćenje servisa za neovlašćen pristup, distribucija virusa, preprodaja, korišćenje servisa za ličnu upotrebu u cilju sticanja materijalne koristi.

Prava Provajdera kad se Korisnik ponaša na nedozvoljen način 
Ukoliko provajder primeti nedozvoljeno ponašanje korisnika, potrebno je da ga prvo upozori o radnjama sa kojima mora da prestane. Provajder ima pravo da podatke o Korisniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju dostavi zainteresovanom licu. Ukoliko Korisnik i nakon upozorenja nastavi sa nedozvoljenim radnjama, Provajder ima pravo da raskine ugovor bez nadoknade Korisniku.

Ograničenje odgovornosti Provajdera 
Provajder ne odgovara za zagušenje, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje
objektivno ne može da utiče. Provajder ne odgovara za štetu koju Korisnik nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima. Provajder ne
odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju na Internetu izvrši treće lice.
Provader ima pravo na prekid veze, ukoliko je taj prekid izazvan radovima na mreži ili bilo kakvim drugim vanrednim popravkama. Korisnik je dužan da nadoknadi štetu provajderu, izazvanu nedozvoljenim ponašanjem.

Primer jednog ugovora između Provajdera i Korisnika bi trebalo da sadrži:
 Ugovor o korišćenju servisa za pristup Internetu
 Opšta pravila pružanja i korišćenja usluga elektronske pošte
 Opšta pravila pružanja i korišćenja usluga držanja Web prezentacija
 Nettiquette - pravila prihvatljivog ponašanja pri korišćenju Internet servisa
 Cenovnik usluga servisa za pristup Internetu
 Obrazac za prijavu za servis za pristup Internetu

Cene i kvalitet usluga 
U zavisnosti da li je povezivanje preko pozivne linije ili iznajmljenom linijom zavisiće i cena usluge povezivanja na Internet. Manje zahtevni korisnici mogu sklopiti ugovor sa provajderom ili potprovajderom da kao pozivnu liniju koriste običnu telefonsku liniju. Kvalitetnije su usluge onih Internet provajdera koji imaju veci protok podataka ka Internetu. Svaki Internet Servis Provajder je u obavezi da ispuni određen nivo kvaliteta usluga, prilog 1 Pravilnika o parametrma kvaliteta. Mnogi dobavljači Internet usluga pružaju dodatne usluge kao što su nalozi e-pošte, Web pretraživači i prostor za kreiranje Web lokacije.

Prava provajdera 
U skladu sa zakonom o elektronskim komunikacijama ima pravo na:
 Korišćenje tuđe nepokretnosti radi izgradnje ili postavljanja elektronskih komunikacionih mreža
 Zajedničko korišćenje elemenata mreže i sredstava drugog operatora ili trećeg lica radi konkurentnog, ekonomičnog i efikasnog obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija kao i zaštite životne sredine, javne bezbednosti i očuvanja kulturnih dobara zaključivanjem ugovora sa tim operaterom gde se definišu prava i obaveze zajedničkog korišćenja
 Međupovezivanje sa drugim operaterom radi pružanja elektronskih komunikacionih usluga krajnjim korisnicima putem sklapanjem ugovora sa tim operaterom kojim se definišu tehnički i komercijalni uslovi, pri čemu su obe strane dužne da čuvaju poverljivost informacija pribavljenim za ovu svrhu.
 Nadoknadu prekomernih troškova pružanja usluga univerzalnog servisa nakon čega Agencija utvrđuje visinu sredstava na ime finansiranja univerzalnog servisa u prethodnom obračunskom periodu.

Postupak u slučaju nepravilnosti rada provajdera 
Provajderi su dužni da svoju delatnost obavljaju u skladu sa ovim zakonom, a agencija je nadležni organ zadužen da od provajdera zahteva sve relevantne informacije kako bi proverila zakonsku usklađenost rada provajdera i funkcionisanje mreža i usluga. 

U slučaju da Agencija utvrdi neke nepravilnosti u obavljanju delatnosti provajdera, određuje se rok za otklanjanje istih tj. ako se u datom roku (definisan zakonom) nepravilnosti ne otklone, Agencija podnosi prijavu inspekciji Ministarstva.Dalji postupak sprovodi inspektor po ovlašćenju Ministarstva sa odredjenim granicama u ovlašćenju u skladu sa zakonom. Pri izvršavanju svoje dužnosti Inspektor može agažovati lice ovlašćeno za vršenje merenja i ispitivanja. Ukoliko inspektor utvrdi postojanje nepravilnosti mora da o tome obavesti Agenciju i može da preduzme neke od mera kao što su:

 zahtev za otklanjanje nepravilnosti 
 zabrana rada
 oduzimanje opreme
 zatvaranje prostorija

Provajder može podneti žalbu Ministarstvu u roku od 8 dana od prijema rešenja inspekcije.
U slučaju kršenja obaveza i pravila vezanih za vršenje delatnosti provajdera zakonom o elektronskim komunikacijama propisane su odgovarajuće kaznene odredbe.

Vidi još 
 Zaštita podataka i ličnosti
 Međunarodno pravo
 Republička agencija za elektronske komunikacije
 Privatnost na internetu
 Internet servis provajderi
 Internet
 Tipovi kriminala na Internetu

Reference

Spoljašnje veze 
 Digitalna agenda
 Zakon o autorskim i srodnim pravima
 EUnet
 BeotelNet
 Udruženje Internet Servis Provajdera srbije
 PTT
 DrenikNet
 VeratNet
 W802 Internet provajder-Tehnička podrška
 ICO. Velika Britanija
 PECR- Private Electronic Communication Rules Velika Britanija 
 Zakonska regulativa u Velikoj Britaniji
 EU Information Society-eCommunications 

Образовање
Наука и култура
Право интернета